

Repubblica Ceca
Seč, città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice 
Seč, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice 
Seč, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň

Slovacchia
Seč, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín